Индигирка
 Индигирка — река в Якутии.
 «Индигирка» — советский пароход, потерпевший крушение в 1939 году.
 Индигирка — популярный в Якутии салат из замороженной белой рыбы и лука.